Toponímia:
 Bolton (Canadà)
 Bolton (Escòcia)
 Anglaterra:
 Bolton (Cumbria)
 Bolton (East Riding de Yorkshire)
 Bolton (Gran Manchester)
 Bolton (Northumberland)
 Bolton (West Yorkshire)
 Estats Units:
 Bolton (Carolina del Nord)
 Bolton (Connecticut)
 Bolton (Massachusetts)
 Bolton (Mississipí)
 Bolton (Vermont)
 Miscel·lània:
 Bolton Wanderers Football Club, club de futbol de la ciutat de Bolton a Gran Manchester (Anglaterra)
 Ivor Bolton (Blackrod, Gran Manchester, 1958), director i clavicembalista anglès.